Kryptobaatar — род вымерших млекопитающих из семейства Djadochtatheriidae отряда многобугорчатых. Обитали во времена верхнемеловой эпохи ( назад) на территории современных Китая и Монголии.

Биология 
Kryptobaatar были мелкими прыгающими животными, похожими на современных тушканчиков. Представители рода были всеядными, кроме растительной пищи питались также мелкими рептилиями.

Классификация 
В род включают 4 вымерших вида: 
 
 ?  [syn. ]
 
  [syn. ]

В 2004 году три других вида объявлены синонимами типового вида.

Примечания

Литература 
 Kielan-Jaworowska Z. & Hurum J. H. 2001. Phylogeny and Systematics of multituberculate mammals. Paleontology 44: 389—429.
 McKenna M. C. & Bell S. K. 1997. Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press.

Многобугорчатые
Млекопитающие мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии из меловых отложений Монголии